Die Red Rock Pro Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Las Vegas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 6. bis 11. November 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Las Vegas